Waku Kungo Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Benguela, i den västra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Luanda. Waku Kungo Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Waku Kungo Airport är platt söderut, men norrut är den kuperad. Terrängen runt Waku Kungo Airport sluttar västerut. Runt Waku Kungo Airport är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Uacu Cungo,  kilometer norr om Waku Kungo Airport.

I omgivningarna runt Waku Kungo Airport växer huvudsakligen savannskog.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är mars, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Benguela (provins)